Майкл Янг:
 Янг, Майкл (1915—2002) — британский социолог, общественный деятель и политик.
 Янг, Майкл (род. 1949) — американский биолог и генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год.